Dynamo Moskau (russisch Динамо Москва, Dinamo Moskwa) ist die Kurzform für verschiedene eigenständige russische Sportvereine aus Moskau, die in der Zeit der Sowjetunion dem vom KGB geleiteten gleichnamigen Sportklub angehörten:

 Dynamo Moskau (Bandy) für Bandy
 MBK Dynamo Moskau (баскетбольный клуб "Динамо" Москва) für Basketball (Männer)
 ŽBK Dynamo Moskau für Basketball (Frauen)
 HK Dynamo Moskau (Хоккейный клуб «Динамо» Москва) für Eishockey
 MFK Dynamo Moskau für Futsal
 FK Dynamo Moskau (Футбольный клуб «Динамо» Москва) für Fußball
 Moscow Stars für Radsport
 VK Dynamo Moskau (Männer) für Männer-Volleyball
 VK Dynamo Moskau (Frauen) für Frauen-Volleyball